Josip Šimunić, hrvatski nogometaš
 Josip Šimunić, hrvatski političar